BRD Năstase Țiriac Trophy 2016 — 24-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в румынском городе Бухарест и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2016 году турнир прошёл с 18 по 25 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Гильермо Гарсия-Лопес
 в парном разряде —  Мариус Копил и  Адриан Унгур

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Бернард Томич (№ 21 в мире на тот момент). Австралийский теннисист проиграл Робину Хасе в первом своём матче турнира на стадии второго раунда. Прошлогодний чемпион Гильермо Гарсия-Лопес защищал свой титул под четвёртым номером посева и вышел в полуфинал, где проиграл соотечественнику Фернандо Вердаско. В финале встретились два теннисиста без посева и Вердаско смог переиграть француза Люку Пуя.

В парном турнире прошлогодние чемпионы и первые номера посева Мариус Копил и Адриан Унгур защищали свой титул, получив уайлд-кард, однако выбыли уже в первом раунде. Победу одержали ещё одни представители Румынии и первые номера посева Флорин Мерджа и Хория Текэу. Для Текэу титул на турнире стал уже четвёртым в карьере (до этого он побеждал с разными партнёрами в период с 2012 по 2014 год).

Соревнования

Одиночный турнир 
  Фернандо Вердаско обыграл  Люку Пуя со счётом 6-3, 6-2.
 Вердаско выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пуй сыграл дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=
| RD1-team01= Фернандо Вердаско
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=5
| RD1-team02= Люка Пуй
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Флорин Мерджа /  Хория Текэу''' обыграли  Криса Гуччоне /  Андре Са со счётом 7-5, 6-4.
 Мерджа выиграл 1-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Текэу выиграл 1-й парный титул в сезоне и 28-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 BRD Năstase Țiriac Trophy
 Мировой тур ATP 2016 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Румыния
Теннис
Апрель 2016 года
2016